Montauriol (Aude) – comune francese
 Montauriol (Lot e Garonna) – comune francese
 Montauriol (Pirenei Orientali) – comune francese
 Montauriol (Tarn) – comune francese